Sergej Makarov, giavellottista russo (n. 1973);
Sergej Michajlovič Makarov, hockeista su ghiaccio russo (n. 1958);
Sergej Makarov, pallavolista russo (n. 1980).
Sergej Makarov, calciatore russo (n. 1996).